Příjmení Flores nosí více významných osobností:

 April Flores (* 1976) – americká pornoherečka
 Carlos Roberto Flores (* 1950) – honduraský prezident
 Enrique Flores (* 1989) – mexický zápasník – judista
 Chuck Flores (1935–2016) – americký jazzový bubeník
 Ignacio Flores (1953–2011) – mexický fotbalista
 José Asunción Flores (1904–1972) – paraguayský hudební skladatel
 Juan Carlos Flores (* 1984) – mexický zpěvák a herec
 Juan José Flores (1800–1864) – první ekvádorský prezident
 Lola Flores (1923–1995) – španělská zpěvačka
 Luis Flores (* 1961) – mexický fotbalista

Externí odkazy